Eine Verpflichtungserklärung ist die rechtlich bindende Zusage zu einer bestimmten Handlung oder die Übernahme bestimmter Verpflichtungen in der Zukunft.

 Verpflichtungserklärung (Ausländerrecht), stellt eine Möglichkeit dar, den Aufenthalt eines Drittstaatlers in Deutschland finanziell so abzusichern, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfüllt werden.
 Verpflichtungserklärung nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes, im Datenschutzrecht eine Verpflichtung von Mitarbeitern auf das Datengeheimnis beim Umgang mit  personenbezogenen Daten.
 Verpflichtungserklärung (Zollrecht), im Zollrecht die formale Übernahme von Pflichten. 
 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit unterschrieben für ihre Tätigkeit eine Verpflichtungserklärung.